The Hunchback ("il gobbo" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Hunchback – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
 The Hunchback – cortometraggio del 1913 diretto da Kenean Buel
 The Hunchback – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
 The Hunchback – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Wilson
 The Hunchback – film del 1997 diretto da Peter Medak

Pagine correlate 
 Il gobbo di Notre Dame